Pickaway ist der Name zweier Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Pickaway (Virginia), eine Ortschaft im Pittsylvania County, im US-Bundesstaat Virginia
 Pickaway (West Virginia), eine Ortschaft im Monroe County, im US-Bundesstaat West Virginia

Siehe auch:
 Pickaway County, ein County im US-Bundesstaat Ohio